The New Pupil – cortometraggio del 1913 diretto da George Lessey
The New Pupil – cortometraggio del 1940 diretto da Edward L. Cahn